Понтуаз:

 Понтуаз — северо-западный пригород Парижа, который с 1964 года является административным центром департамента Валь-д’Уаз.
 Понтуаз — округ (фр. Arrondissement) во Франции, один из округов в регионе Иль-де-Франс (регион).